Га́нев () — болгарская фамилия. Известные носители:
 Ганев, Валентин (род. 1956) — болгарский актёр, снимается в российских и американских фильмах.
 Ганев, Венелин (1880—1966) — болгарский юрист и политик. Регент Болгарии (1944—1946), академик Болгарской академии наук.
 Ганев, Геннадий Юрьевич (род. 1990) — украинский футболист, вратарь.
 Ганев, Гиньо (1928—2016) — болгарский политический деятель и юрист.
 Ганев, Димитр (1898—1964) — болгарский государственный деятель.
 Ганев, Константин (род. 1925) — болгарский пианист, музыковед, общественный деятель и педагог.
 Ганев, Михаил (род. 1985) — болгарский борец вольного стиля.
 Ганев, Стоян (1955—2013) — болгарский политик, министр иностранных дел Болгарии в 1991—1992 годах.
 Ганев, Христо (1924—2021) — болгарский